61-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 12 апреля 2015 года в рамках Европейского тура UCI 2015. Победу одержал испанский велогонщик Хосе Эррада из .

Участники 
В гонке приняли участие 12 команд: команда категории UCI WorldTeam - , проконтинентальная команда  и 10 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 93 гонщика. До финиша доехали 77 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Примавера 2015  на FirstCycling
 
 
 
 

2015 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2015 году
Апрель 2015 года